Перо́в (Перо́ва) — русская фамилия.

Перов

А 
 
 Перов, Анатолий Васильевич (1926—2001) — советский боксёр, призёр Олимпийских игр 1952.
 Перов, Андрей Александрович (род. 1981) — российский футболист.

В 
 Перов, Василий Григорьевич (1834—1882) — русский живописец.
 Перов, Виктор Михайлович (1917—2005) — советский полярный лётчик.

Г 
 
 Перов, Григорий Самойлович (настоящая фамилия Перпер, 1905—1981) — поэт и писатель-сатирик, переводчик.

Д 
 Перов, Дмитрий Михайлович (1915—1986) — Герой Советского Союза.

Е 
 Перов, Евгений Владимирович (1919—1992) — актёр театра и кино, Народный артист РСФСР (1970).

И 
 
 Перов, Игорь Витальевич (род. 1972) — российский футболист.

Н 
 Перов, Николай Сергеевич (род. 1954) — доктор физико-математических наук, профессор МГУ.

С

Т 
 Тарасий (Перов) (в миру Илья Александрович Перов; род. 1976) — епископ Русской православной церкви, епископ Великоустюжский и Тотемский.

Ф 
 Перов, Николай Иванович (Филипп (Перов); в миру Николай Иванович Перов; 1877 — после 1938) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Сталинградский и Астраханский.

Ю



См. также 
 Перово
 Перовский